Název Javorový potok má více vodních toků:

 Javorový potok (přítok Chotčianky) – pravostranný přítok Chotčianky na Slovensku v okrese Stropkov
 Javorový potok (přítok Randové) – pravostranný přítok Randové na Slovensku v okrese Námestovo
 Javorový potok (přítok Studeného potoka) – levostranný přítok Studeného potoka v okrese Jeseník